H2 steht für:
 H2, Hotel-Marke der Hospitality Alliance AG Deutschland
 H2 (Manga),  Manga-Serie über Baseball vom Manga-Zeichner Mitsuru Adachi
 H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast Augsburg
 Histamin-H2-Rezeptor
 H2 Database, Datenbank, die in Java geschrieben ist
 City Bird, ehemalige belgische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 H2 (Paralympics), Startklasse bei den Paralympics

Kraftfahrzeuge:
 Haval H2, Geländelimousine von Great Wall Motors
 Hummer H2, Geländelimousine von General Motors
 Kawasaki 750 H2, Motorrad von Kawasaki

Straßen:
 H2 (Slowenien), zwei- bis vierspurige slowenische Autostraße
 Hauptstrasse 2 in der Schweiz

H2 steht für:

 die chemische Formel von molekularem Wasserstoff

h2 steht für:

 <h2>…</h2>, Element für eine untergeordnete Überschrift in HTML, siehe Überschrift

h2 steht für:
 das genetisches Symbol der Heritabilität

h2 steht für:
 den zweiten Laryngal in der Laryngaltheorie

H-2 steht für:
 H-II, japanische Trägerrakete
 Interstate H-2, Interstate Highway auf der Insel Hawaii

H-II steht für:
 H-II, japanische Trägerrakete
 H-II-Gebiet, interstellare Wolke aus leuchtendem Gas

H2